Александр Данилович (умер в 1308/09) — сын Даниила Московского.
 Александр Данилович Взметень (около 1400 — около 1419 гг.) — сын суздальско-нижегородского княжича Даниила Борисовича
 Александр Данилович Пен(ь)ков — сын ярославского князя  Даниила Пенько.
 Меншиков, Александр Данилович